Родниково — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 59,5 км, до центра муниципального образования Сидорово — 11,5 км. Ближайшие населённые пункты — Алферово, Власово, Филино.

История 
В 1966 г. указом президиума ВС РСФСР деревня Дураково переименована в Родниково.

Население

Примечания

Ссылки 
 Родниково в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района